osoby

 Ayn Rand (1905-1982) – powieściopisarka, filozof, twórczyni obiektywizmu
 John Rand (1889-1940) – amerykański aktor
 Josh Rand (ur. 1974) – gitarzysta hardrockowy
 Mary Rand (ur. 1940) – brytyjska lekkoatletka
 Nisan Rand (1930-2008) – izraelski brydżysta
 Paul Rand (1914-1996) – amerykański grafik

zobacz też
 Rand – jednostka osadnicza w USA
 Rand – obszar niemunicypalny w hrabstwie Kern, w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych
 Rand – miasto w Południowej Afryce
 rand – waluta Republiki Południowej Afryki,
 rand() – nazwa funkcji z biblioteki standardowej języka C,
 RAND Corporation – amerykański think tank i organizacja badawcza non-profit.
 Rand – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)